Wartość przedmiotu sporu – pojęcie prawne
 Women's Professional Soccer – federacja sportowa
 WPS Charków – klub sportowy
 WPS Kramatorsk – klub sportowy
 Strop WPS – strop z wrocławskiej płyty stropowej
 Wi-Fi Protected Setup – funkcja ułatwiająca konfigurację sieci bezprzewodowej